Łubianka (Koejavië-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Toruński
 Łubianka (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Toruński